Ричард де Клер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ричард де Клер, 2-й граф Пембрук (1130—1176) — англонормандский аристократ, представитель младшей линии дома Де Клер, руководитель нормандского вторжения в Ирландию, 2-й граф Пембрук.
 Ричард де Клер, 3-й граф Хартфорд (ок. 1153—1217) — англонормандский аристократ из старшей линии дома де Клер, 3/4-й граф Хартфорд и 6-й лорд Клер с 1173 года.
 Ричард де Клер, 6-й граф Глостер (1222—1262) — 5/6-й граф Хартфорд, 2/6-й граф Глостер и 8-й барон Клер с 1230 года.

См. также 
 Ричард Фиц-Гилберт де Клер (ок. 1084—1136) — 3-й лорд де Клер с 1114 года, 1-й граф Хартфорд с 1135 года, англонормандский аристократ из рода Клеров.